

Aziende
 Computer Sciences Corporation – azienda statunitense di informatica

Sigle 
 Capacità di scambio cationico
 Centro Sperimentale di Cinematografia
 Concentrazioni soglia di contaminazione
 Smart card contactless
 Cancer Stem Cells, Cellule Staminali Tumorali

Biologia 
 CSC – cellula staminala del cancro

Cinema 
 c.s.c. – sigla di accredito apposta accanto ai nomi di attori o di componenti del cast tecnico di un film, leggibile nei crediti di molti film italiani editi fino al 1975. Secondo la norma dell'art. 4, comma 4 della Legge n. 1213/1965 sul “Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia” per accedere ai vantaggi relativi al riconoscimento della nazionalità del film ed alla conseguente programmazione obbligatoria e/o agevolata, almeno due elementi del cast tecnico o artistico dovevano “risultare diplomati, al momento del loro impiego, presso il Centro Sperimentale di Cinematografia da non oltre cinque anni".

Codici 
 CSC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Canela di Cañas (Costa Rica)
 csc – codice ISO 639-3 della lingua dei segni catalana

Matematica 
 csc – cosecante

Sport 
 Team CSC  – squadra ciclistica professionistica danese

Religione 
 C.S.C. – Carmelitane del Sacro Cuore
 C.S.C. – Congregazione di Santa Croce
 C.S.C. – Suore della Carità di Thrissur
 C.S.C. – Suore della Santa Croce (Notre Dame)
 C.S.C. – Suore della Santa Croce e dei Sette Dolori
 C.S.C. – Suore di Santa Caterina Vergine e Martire